Il singolare  del LA Women's Tennis Championships 2009 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2009.

Dinara Safina era la detentrice del titolo, ma ha perso nel 3º turno contro Jie Zheng.
Flavia Pennetta ha battuto in finale 6–4, 6–3 Samantha Stosur.

Teste di serie
le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

 Dinara Safina (terzo turno)
 Vera Zvonarëva (quarti)
 Viktoryja Azaranka  (secondo turno)
 Caroline Wozniacki (secondo turno)
 Nadia Petrova (terzo turno)
 Ana Ivanović (terzo turno)
 Dominika Cibulková (secondo turno)
 Agnieszka Radwańska (quarti)

 Marion Bartoli (Rititrata)
 Flavia Pennetta (campionessa)
 Virginie Razzano (primo turno)
 Li Na (terzo turno, ritirata per infortunio)
 Samantha Stosur (finale)
 Jie Zheng (quarti)
 Kaia Kanepi (primo turno)
 Francesca Schiavone (primo turno)
 Sabine Lisicki (terzo turno, ritirata per infortunio)

Tabellone

Finali

Parte Alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni

LA Women's Tennis Championships 2009